Okręty US Navy o nazwie USS  "Oakland":
Pierwszy "Oakland" (ID-2847) został zbudowany w 1918 i był parowcem. Był budowany dla brytyjskich właścicieli, ale został przejęty przez US Navy na czas I wojny światowej. Został wycofany ze służby po krótkim czasie.
Drugi "Oakland" (CL-95) był krążownikiem typu Atlanta, który wszedł do służby w 1943, walczył podczas II wojny światowej i został wycofany ze służby w 1949.
Oakland